Категория премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскара») «за лучший фильм на иностранном языке» предназначена для награждения полнометражных фильмов, произведенных вне юрисдикции США и с преимущественно неанглийским языком или языками диалога. В качестве конкурсной «премии за заслуги» впервые появилась на 29 церемонии премии «Оскар», состоявшейся в 1957 году. Ранее, в 1948—1956 годах, иноязычные фильмы 8 раз награждались «почётным/специальным „Оскаром“». Награда вручается режиссёру, а официальным победителем является страна, фильм которой одержал победу.

Бразилия участвует в этой категории «Оскара» с 1960 года. Выбор фильма для подачи заявки от страны производится специальным комитетом Министерства культуры Бразилии. К концу 2015 года Бразилией были заявлены на рассмотрение Американской киноакадемии 43 фильма. Ни один из них к настоящему времени не был удостоен премии; четыре фильма в 1962, 1995, 1997 и 1998 годах достигли шорт-листа номинации

Рекордсменом среди режиссёров Бразилии, чьи работы были заявлены на «Оскар», является Карлус Диегис, снявший шесть фильмов этого списка. На втором и третьем месте — Нелсон Перейра дус Сантус и Бруну Баррету, представленные соответственно четырьмя и тремя фильмами. Фильмы еще четырёх постановщиков — Фабио Баррето, Луиса Сержиу Персона, Глаубера Роша и Вальтера Саллеса — отбирались представлять Бразилию по два раза.

Список фильмов

Комментарии

Примечания

См. также 
 Премия Академии кинематографических искусств и наук
 Кинематограф Бразилии

Бразилия